Конъюнктурный институт при Наркомате финансов Союза ССР (1920—1928).
 Институт исследования экономической конъюнктуры (осн. 1925)
 Конъюнктурный институт ЦСУ СССР (1928—1930)
 Конъюнктурный институт Наркомвнешторга СССР (1939—1941)
 Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (осн. 1947)